MK est un code qui signifie :
 Le projet MK-Ultra, un projet scientifique illégal américain se déroulant durant la guerre froide et dirigé par la CIA
 Macédoine, 
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) alpha -2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .mk
 * 
 Milan Kundera, un romancier franco-tchèque
 Magic Kingdom, une attraction Disney,
 Mario Kart, un jeu vidéo,
 Mortal Kombat, un autre jeu vidéo
 Mezhdunaródnaya Kniga, un label culturel, notamment de disque, fondée en 1923 en URSS ()
 Umkhonto we Sizwe, un mouvement d'opposition à l'apartheid

MK est un symbole, qui signifie :
 mégakelvin, unité de mesure de température

Mk est une abréviation qui désigne :
 Masseur-kinésithérapeute, une profession paramédicale,
 Mark, un niveau d'avancement d'une série,
 Mark, une monnaie,
 Marc Kinchen (MK), un DJ américain
 Mr.Kennedy un catcheur américain qui luttait à la WWE
 Le Mountain King (VF : Roi de la montagne), héros humain du jeu Warcraft 3.
 Umkhonto we Sizwe une ancienne organisation armée sud-africaine.
mK est un symbole, qui signifie :
 millikelvin, unité de mesure de température

Voir aussi 
MK2

Code